Tagete peut faire référence à :
 Tagetes, un genre de plantes herbacées.
 Tagetes patula
 Tagetes erecta
 Tagetes tenuifolia
 Tagetes lucida
 Tagetes minuta